Арктический мост — сезонный морской маршрут, связывающий Россию с Канадой;
 Арктический мост — роман Александра Казанцева.